Tambroni est un nom de famille porté par :
 
 Clotilde Tambroni (1758-1817), poétesse et philologue italienne,
 Fernando Tambroni (1901-1963), homme politique italien, ancien ministre et président du conseil italien ayant donné son nom au gouvernement Tambroni,
 Gaetano Tambroni (1763-1841), peintre italien,
 Giuseppe Tambroni (1773-1824), historien et homme politique italien.